Зимбабве се први пут појавило на Олимпијским играма 1980. године и од тада је Зимбабве слало своје спортисте на све наредне одржане Летњих олимпијада.

На Зимске олимпијске игре Зимбабве је први пут учествовао 2014 у Сочију. Представници Зимбабвеа закључно са Олимпијским играма одржаним 2016. године у Рио де Жанеироу су освојили 8 олимпијских медаља и од тога 3 златне. Интересантно је да је 7 медаље освојила Керсти Ковентри.

Национални олимпијски комитет Зимбабвеа (-{Zimbabwe Olympic Committee}-) је основан 1934. и признат од стране МОКа 1980. године.

Медаље

Освојене медаље на ЛОИ

Освајачи медаља на ЛОИ

Учешће и освојене медаље на ЗОИ

Спољашње везе 
 
 

Зимбабве на олимпијским играма